Майкл Маклауд (; род. 3 февраля 1998, Миссиссога) — канадский хоккеист, нападающий «Нью-Джерси Девилз».

Карьера

Клубная 
На драфте НХЛ 2016 года был выбран в 1-м раунде под общим 12-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз». 7 октября того же года подписал с «Девилз» трёхлетний контракт новичка. Он вернулся в «Миссиссогу Стилхедс», в которой продолжил свою карьеру.

3 апреля 2018 года был отправлен в фарм-клуб «Девилз» «Бингемтон Девилз», в котором продолжил свою карьеру. Дебютировал в НХЛ 20 ноября 2018 года в матче с «Вашингтон Кэпиталз», который закончился победой «Вашингтона» со счётом 6:3. 27 января 2021 года в матче с «Филадельфией Флайерз» забросил свою первую щайбу в НХЛ, а его команда проиграла со счётом 5:3. 

31 января в матче с «Баффало Сейбрз» оформил свой первый дубль в НХЛ, а «Девилз» выиграли матч со счётом 5:3. 15 июля 2021 года подписал с «Девилз» новый двухлетний контракт.

Международная 
В составе юниорской сборной Канады играл на ЮЧМ-2016, на котором канадцы заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу сборной США со счётом 10:3.

В составе молодёжной сборной играл на МЧМ-2017 и МЧМ-2018, став в 2017 году серебряным призёром, а в 2018 году чемпионом мира.

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Миссиссога Стилхедс»
Игроки «Бингемтон Девилз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»